Colmenar de Oreja är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Madrid. Colmenar de Oreja ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Colmenar de Oreja är kuperad söderut, men norrut är den platt. Colmenar de Oreja ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om Colmenar de Oreja. Runt Colmenar de Oreja är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är San Martín de la Vega,  km nordväst om Colmenar de Oreja. Trakten runt Colmenar de Oreja består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid